Femme – scultura di Joan Miró
 Femme – variante del nome proprio di persona Femke
 Femme – profumo femminile della Rochas
 Femme – città fantasma del Canada
 Femme – film documentario del 2013 diretto da Emmanuel Itier
 Femme – singolo di Francesca Michielin del 2018
 Femme – cantante e produttrice discografica britannica
 Magda Femme – cantante pop polacca
 Femme – termine gergale del movimento LGBT
 Femme - Ton prénom dans mon coeur – album di Dalida del 1983